

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6 
 Broniszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski 
 Broniszewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin 
 Broniszewo – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Młynary
 Broniszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz 
 Broniszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek 
 Broniszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września